Частков

 Семён Частков — псевдоним Семёна Александровича Мусина-Пушкина.
 Частков — населённый пункт в Словакии в районе Сеница.